Dandridge kan syfta på:

Personer
 Dorothy Dandridge (1922–1965), en amerikansk skådespelare och sångerska

Geografi
 Dandridge, Tennessee